Туюхун (; ) е държава в Централна Азия, съществувала от 285 до 670 година в централната част на днешен Китай.

Туюхун възниква около 285 година, когато клон на сиенбейския род Мужун се преселва на запад и налага властта си на цяните по горното течение на Хуанхъ и планините Цилиен. През следващите столетия те създават обширна, макар и рядконаселена империя, която за известно време достига от северен Съчуан до границите на Афганистан, обхващайки по-голямата част от Тибет. През VII век държавата постепенно запада и през 670 година е завладяна от разрастващото се Тибетско царство.

Владетели на Туюхун 

Исторически държави в Азия
Сиенбей